US Open 2000 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 28 sierpnia a 10 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 120. edycja rozgrywek.

Nowym mistrzem turnieju został Marat Safin, dla którego był to pierwszy tytuł tej rangi. Rosjanin zarazem stał się pierwszym reprezentantem swojego kraju, który odniósł końcowy sukces w turnieju. Wśród zmagań u kobiet najlepsza była Venus Williams. Amerykanka zdobyła tym samym drugie mistrzostwo wielkoszlemowe w karierze, a pierwsze w Stanach Zjednoczonych. W zawodach gry podwójnej u mężczyzn triumfowali Lleyton Hewitt i Maks Mirny. Obaj tenisiści zdobyli swoje pierwsze tytuły wielkoszlemowe oraz stali się pierwszą nierozstawioną w historii parą, która wygrała imprezę na obiekcie Flushing Meadows. Rozgrywki deblowe wśród kobiet zakończyły zwycięstwem Julie Halard-Decugis i Ai Sugiyama, które również po raz pierwszy wzniosły trofeum wielkoszlemowe.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 

US Open 2000